Dota é uma série de jogos eletrônicos de estratégia da Valve.

Dota ou DotA pode referir-se a:

Jogos eletrônicos 
Defense of the Ancients — uma modificação do jogo Warcraft III desenvolvida em 2003.
Dota 2 — sequência de Defense of the Ancients de 2013 desenvolvida pela Valve.
Dota Underlords — jogo de estratégia de 2020 desenvolvido pela Valve.

Arte e entretenimento 

 "Vi sitter i Ventrilo och spelar DotA" — canção de Basshunter, por vezes abreviada para DotA.

Televisão 

 Dota: Dragon's Blood — desenho animado americano lançado pela Netflix.

Desambiguação